Lavardin peut faire référence à :

Lieux 
 Lavardin, commune française de Loir-et-Cher
 Lavardin, commune française de la Sarthe
 Phare du Lavardin, phare construit entre l'entrée du port de La Rochelle et l'Île de Ré, en France.
 Château de Lavardin, sur la commune du même nom (Loir-et-Cher, en France)

Culture 
 Jean Lavardin est le nom du héros des romans de Dominique Roulet. Les romans inspirèrent deux films et une série télévisée, réalisés par Claude Chabrol (sauf les deux derniers épisodes de la série télévisée qui sont réalisés par Christian de Chalonge). Le rôle de Lavardin est interprété par Jean Poiret.
 Poulet au vinaigre (1985)
 Inspecteur Lavardin (1986)
 Les Dossiers secrets de l'inspecteur Lavardin est une série télévisée diffusée sur TF1 de 1988 à 1990. La série se compose d'épisodes de 90 minutes : L'Escargot noir, Maux croisés, Le Château du pendu et Le Diable en ville.

Patronyme 
 Hildebert de Lavardin (1056-1133) évêque du Mans, archevêque de Tours et homme de lettres français

Homonymie de toponyme